За́рево — отсветы в небе, красного, жёлтого или оранжевого цветов, а также название населённых пунктов в России:
 «Зарево» — российская тепловизионная обзорно-прицельная система, предназначенная для модернизации боевых вертолётов Ми-24П и Ми-35.

Топонимы 
 Зарево — посёлок в Шовгеновском районе Адыгеи.
 Зарево — посёлок в Комаричском районе Брянской области.
 Зарево — село в Домбаровском районе Оренбургской области.
 Зарево — посёлок в Первомайском районе Оренбургской области.
 Зарево — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.

Прочее 

 Зарево (журнал) — юношеский журнал в 1920-х годах в Вятке.

Атмосферные оптические явления